Wieliszew – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Wieliszew
 Wieliszew – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim
 Wieliszew – stacja kolejowa w Wieliszewie, w województwie mazowieckim
 Wieliszew – dawna gromada w powiecie nowodworskim w województwie warszawskim

Zobacz też 
 Wieliszewo